Rue d'Amboise peut désigner :
 Rue d'Amboise, dans le  de Paris ;
 Rue d'Amboise, dans le  de Lyon ;
 Rue d'Amboise, rue du Petit-Montrouge, partie de la commune de Montrouge qui a été annexée au  de Paris en 1860, renommée rue Thibaud en 1964.